In finale Alex Bolt ha sconfitto Kamil Majchrzak con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Kwon Soon-woo (secondo turno)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Kevin Anderson (primo turno)

  Mikael Ymer (primo turno)
  Michail Kukuškin (primo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)
  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

Wildcard 

  Jay Clarke (secondo turno)
  Anton Matusevich (quarti di finale)

  Aidan McHugh (secondo turno)

Qualificati 

  Alex Bolt (campione)
  Marius Copil (primo turno)

  Ernesto Escobedo (secondo turno)
  Ramkumar Ramanathan (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nottingham Open II 2021